«Анна Каренина» — спектакль МХАТа СССР имени М. Горького, поставленный в 1937 году Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко по роману Л. Н. Толстого

История спектакля 
Постановку «Анны Карениной» в 1937 году Немирович-Данченко задумал как трагедию страсти и искренности, загубленных великосветскими моралью и лицемерием. Сценическую композицию романа Л. Толстого для МХАТа создал Н. Д. Волков; оформивший спектакль художник В. В. Дмитриев в своих декорациях нашёл органичное сочетание контрастов — строгости и роскоши.

Премьера спектакля состоялась 21 апреля  года. Одним из главных его открытий стал Каренин в исполнении Николая Хмелева, по мнению критиков, единственного от начала и до конца сохранившего толстовскую глубину образа. «Внешне Хмелев—Каренин, — писал, в частности, В. Виленкин, — напоминал высокопоставленного бюрократа типа Победоносцева, но искренность его слез у постели умирающей неверной жены производила на зрителей потрясающее впечатление».

Критиками была отмечена и работа Аллы Тарасовой, сыгравшей в спектакле заглавную роль. Так, театровед Л. М. Фрейдкина писала: «Её самоирония контролировала нервные вспышки и подъемы. Талантлив был прежде всего её „осердеченный разум“. Она была умна и потому не умничала. Ум, дарованный природой, не книжно-вычитанный, развивали и книги, которые она читала, и пьесы, в которых продуманно и душевно играла».

26 апреля 1937 года директор МХАТа М. П. Аркадьев в письме Сталину и Молотову, которые присутствовали на премьере, предложил репертуарные спектакли для предстоящих гастролей МХАТа на Всемирной выставке в Париже.
28 апреля 1937 года Алле Тарасовой, Николаю Хмелёву и Борису Добронравову было присвоено звание народных артистов СССР.
5 июня 1937 года было заведено «Дело Аркадьева» № 49, и он был снят с должности со строгим выговором. 11 июля 1937 года Аркадьев был арестован и 20 сентября 1937 года расстрелян..

Спектакль с перерывами шёл на сцене театра на протяжении нескольких десятилетий; в 1953 году был создан фильм-спектакль с частично обновлённым составом исполнителей. Новые исполнители привносили нечто новое и в сам спектакль; по поводу ввода на главную роль актрисы Маргариты Юрьевой (Юрге) Алла Тарасова в 1963 году говорила: «Работая с молодой артисткой над ролью Анны Карениной, я отнюдь не навязывала ей трактовки образа и была далека от мысли о каком-либо повторении „своей“ Анны… Мне хотелось, чтобы исполнительница по-своему увидела и своими средствами раскрыла созданный гением Толстого трагический образ русской женщины».

Легендарный спектакль МХАТа был показан зрителю более 1000 раз. Последнее представление спектакля состоялось 2 марта 1969 года.

Действующие лица и исполнители 

 Анна Аркадьевна Каренина — Алла Тарасова (Клавдия Еланская, Анна Андреева, Маргарита Юрьева)
 Алексей Александрович Каренин — Николай Хмелёв (Михаил Кедров, Николай Соснин, Марк Прудкин, Николай Свободин)
 Граф Алексей Кириллович Вронский — Марк Прудкин (Павел Массальский, Анатолий Вербицкий)
 Князь Степан Аркадьевич Облонский (Стива) — Виктор Станицын (Всеволод Вербицкий, Михаил Названов, Юрий Леонидов)
 Княгиня Елизавета Фёдоровна Тверская (Бетси) — Ангелина Степанова (Софья Гаррель, Софья Пилявская, Галина Калиновская)
 Графиня Вронская — Мария Лилина (Ольга Книппер-Чехова, Нора Полонская, Нина Литовцева, Лидия Коренева, Нина Сластенина (Шухмина, Гранская), Евгения Хованская (Куприянова))
 Дарья Александровна Облонская (Долли) — Евдокия Алеева (Нина Базарова, Елена Строева)
 Графиня Лидия Ивановна — Мария Дурасова
 Граф Александр Кириллович Вронский — Иван Кудрявцев (Сергей Яров, Григорий Конский, Владлен Давыдов)
 Адвокат — Борис Петкер (Александр Комиссаров)
 Варя Вронская — Ирина Гошева (Анна Комолова, Галина Калиновская)

Основное действие. Сцены 
 

 Зима. Метель. Станция Бологое.// Анна и Вронский
 Петербург. Вечер у княгини Бетси Тверской.// Много гостей: Княгиня Мягкая, Елизавета Павловна (Бетси) («Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа, самые трансцендентные понятия становятся мне доступными, когда он говорит»), Каренин // Вронский, Анна («Я думаю, сколько голов, столько и умов, сколько сердец, столько и родов любви»)
 В тот же вечер в кабинете Каренина // Каренин. // Каренин и Анна // Анна
 Гостиная Карениных. // Вронский и Анна (сцена)
 Терраса. // Вронский и Анна
 Ипподром. // Алексей Вронский, Александр Вронский, Корд
 Скачки. Беседка на ипподроме. // Каренин, Бетси, Анна … // Вронский
 Беседка ресторана. // Анна и Каренин
 Кабинет Каренина.// Каренин и Анна
 Комната Анны. // Анна и Вронский // Анна и Каренин (письма) («Я потерял даже любовь к сыну, ибо с ним связано моё отвращение к Вам»)
 Кабинет Адвоката. Петербург. // Каренин и Адвокат
 Москва. У брата Анны Стивы Облонского // на большом диване за столом сидят Каренин и Стива // Диалог Долли и Каренина // Телеграмма от Анны («Умираю. Прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойнее»)
 Комната Анны. (Рождение дочери Вронского) (слева кровать, на которой лежит Анна). // около Анны доктор и акушерка. В кресле Вронский. Входит Каренин. // Вронский и Каренин: («Я желал её смерти, но увидел и простил. Молю бога, чтобы он не отнял у меня счастье прощения. Можете затоптать меня в грязь и сделать посмешищем света, я не покину её. Вам следует удалиться»)
 Комната Вронского. // Вронский (монолог, выстрел)

 Спальня Анны. // Анна и Бетси // Анна и Каренин // Стива и Анна («Ты вышла замуж не зная любви — это совершившийся факт. Развод развязывает всё») // Каренин и Стива («Она подавлена твоим великодушием»)
 Будуар Анны. // Анна и Вронский («Я откажусь от назначения в Ташкент и мы поедем в Италию»)
 Кабинет Каренина. // Лидия Ивановна и Каренин (Каренин: «Я разбит. Я убит. Я не человек более». Лидия: «Я скажу Серёже, что отец его святой, и что мать его умерла»)
 Зал оперного театра в Петербурге.// Бетси, Александр, Варя, Лидия Ивановна («Да, теноров больше нет. Они выродились». «Но другие будут бить вас холодом, пока вы не женитесь». «Позорно сидеть рядом с этой женщиной, sortons vite») // Анна и Вронский
 Коридор Театра. // Вронский и Анна («Ты виноват во всём. Я никогда не забуду этого»)
 Парадные комнаты во дворце. // Придворные обмениваются новостями дня. Великий князь поздравляет Каренина с орденом Александра Невского . // Каренин. Лидия Ивановна
 Кабинет Лидии Ивановны. // Лидия Ивановна и Каренин
 Раннее зимнее утро. Вестибюль в доме Каренина. // Анна, Капитоныч, Мария («Какая-то барыня, пойди узнай, что надо… Они не вставали ещё, подождать изволите?»)
 Комната Серёжи // Анна, Серёжа, няня
 Имение Вронского. // Вронский и Долли // Долли и Анна
 Имение Вронского. Библиотека. // Анна и Вронский // Анна у камина в ожидании Вронского («Уезжая, он посмотрел на меня с холодным строгим выражением»)
 Кабинет Каренина в Петербурге. Стива и Каренин // Просьба Стивы («Положение её мучительно и невозможно»)
 Москва. Меблированные комнаты Анны и Вронского. (сундуки) // Анна укладывает вещи, чтобы отправиться в деревню. (Депеша от Стивы: «Надежды никакой. Я сделал всё возможное и невозможное» <…> «Его сиятельство уехали на станцию»)
 Платформа станции Обираловка под Москвой. Анна (Гудок паровоза. Стук колёс) // («Я не могу представить положение, в котором жизнь не была бы мучением. На то дан разум, чтобы избавиться. Туда, на самую середину. Господи прости мне всё»)

Создатели спектакля 
 Автор сценической композиции романа Льва Толстого «Анна Каренина» — Н. Д. Волков
 Режиссёр-постановщик — Вл. И. Немирович-Данченко
 Режиссёр — В. Г. Сахновский
 Художник — В. В. Дмитриев
 Режиссёр-ассистент — П. Лесли

Экранная версия спектакля 
«Анна Каренина» — фильм-спектакль (1953), экранная версия спектакля Московского Художественного театра В прокате 1953 года фильм собрал 34 миллиона 700 тысяч зрителей

Создатели 
 Режиссёр — Татьяна Лукашевич
 Операторы: Николай Власов, Семен Шейнин.
 Художник: Александр Жаренов

Роли в фильме-спектакле исполняли 

 Анна — Алла Тарасова
 Каренин — Николай Соснин
 Алексей Вронский — Павел Массальский
 Стива — Виктор Станицын
 Долли — Евдокия Алеева
 Бетси — Ангелина Степанова
 Тушкевич — Владимир Кириллин
 Жена посланника — Софья Пилявская
 Приятельница Анны — Нина Михаловская
 Княгиня Мягкая — Евгения Хованская
 Дипломат — Николай Свободин
 Графиня Лидия Ивановна — Мария Дурасова
 Фрейлина — Софья Гаррель
 графиня Вронская — Нина Сластенина
 Александр Вронский — Григорий Конский
 Варя Вронская — Ирина Гошева
 Адвокат — Борис Петкер
 Корней — Алексей Жильцов
 Капитоныч — Владимир Попов
 Няня Серёжи — Валерия Дементьева
 Аннушка — Анна Коломийцева

Библиография 
 1909 — 
 1938 — 
 1945 — 
 1962 — 
 1991 — 
 1997 — 
 2003 — 
 2006 — 
 2010 — 
 2011 —

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Спектакли по алфавиту
Анна Каренина
Спектакли СССР
Спектакли Московского Художественного театра
Спектакли 1937 года
Драматические спектакли 1930-х годов
Адаптации произведений Льва Толстого
Спектакли СССР 1930-х годов
Драматические спектакли СССР